Гонда́тьевская во́лость — название административно-территориальных единиц в Российской империи и в РСФСР:

 Гондатьевская волость в Томском уезде Томской губернии (1909—1923)
 Гондатьевская волость в Алексеевском / Свободненском уезде Амурской области (1912—1920)